Argaña puede referirse a:
 Argaña: Conjunto de filamentos de la espiga.
 el nombre común de la planta Calluna vulgaris, o
 el nombre común de la planta Erica cinerea
 el nombre común de la planta Pedicularis sylvatica'''''.